Warmington – miejscowość w hrabstwie Northamptonshire (Anglia)
 Warmington – miejscowość w hrabstwie Warwickshire (Anglia)